Пик Сталина — исторические наименования ряда горных вершин, в настоящее время имеющие следующие названия:
 Пик Исмаила Самани (он же — пик Коммунизма) — пик в Таджикистане, высочайшая вершина на территории бывшего СССР.
 Мусала — вершина в горах Рила
 Герлаховский Штит — самая высокая гора Высоких Татр

См. также 
 Маунт-Пек — прежнее название Маунт-Сталин